Sigloch ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Sigloch (1873–1961), deutscher Bauingenieur und Kommunalpolitiker
 Jochen Sigloch (* 1944), deutscher Wirtschaftswissenschafter

Siehe auch:
 Siegloch